Santiago Millas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santiago Millas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Santiago Millas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar